Moonwalk – passo di danza
 Moonwalk – autobiografia di Michael Jackson
 Moonwalk – etichetta discografica estone